Уинд-Ривер ():

 Уинд-Ривер — горный хребет Скалистых гор;
 Уинд-Ривер — индейская резервация в США;
 Уинд-Ривер — река в штате Вайоминг.